Сёмушкина, Анна Ивановна (1927—2003) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1971).
 Сёмушкина, Мария Вячеславовна (род. 1977) — автор и президент фестиваля под открытым небом в России «Усадьба Jazz».

Сёмушкин 
 Сёмушкин, Тихон Захарович (1900—1970) — русский советский писатель, лауреат Сталинской премии второй степени (1949).